Альбергини () — итальянская фамилия.

Известные носители 
 Альбергини, Джузеппе (1770—1847) —  итальянский куриальный кардинал.
  — американский бегун.
  (род. 1965) — американский телевизионный директор и продюсер.
  (род. 1973) — итальянский оперный певец.
  (род. 1920) — американский футболист.